Hållsta (Eskilstuna), een plaats in de Zweedse gemeente Eskilstuna.
 Hållsta (Gnesta), een plaats in de Zweedse gemeente Gnesta.
 Hållsta (Hudiksvall), een plaats in de Zweedse gemeente Hudiksvall.